«Хомут для Маркиза» — художественный фильм режиссёра Ильи Фрэза 1977 года. Снят по мотивам повести Николая Атарова «А я люблю лошадь…».

Фильм снимался во Пскове, при этом в качестве актёров массовки были привлечены учащиеся конно-спортивной секции при местном ипподроме.

Сюжет 

Драматическая зарисовка из жизни десятилетнего Родиона, лишённого полноценного родительского внимания и любви. Единственным другом мальчика является старый мерин Маркиз, однако отец (опустившийся бывший наездник), чтобы найти денег на выпивку, отправляет лошадь на живодёрню. В отместку Родька поджигает пивной ларёк.

В ролях 
 Дима Замулин — Родион
 Анатолий Кузнецов — Игнат Костыря, отец Родиона
 Ольга Остроумова — Анна Ивановна, мать Родиона
 Юрий Мажуга — Потейкин, милиционер
 Владимир Седов — Щегловитов, тренер
 Нина Антонова — Лилька
 Борис Гитин — Приходько

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Илья Фрэз.
 Сценарист: Николай Атаров.
 Операторы: Гасан Тутунов, Олег Рунушкин.
 Композитор: Ян Френкель.

Рецензии 
 Трошин А. Маркиз и Родька: худож. фильм «Хомут для Маркиза». — Лит. газ., 1978, 18 окт.
 Графов Э. Жил-был мальчик: худож. фильм «Хомут для Маркиза». — Сов. культура, 1978, 17 окт.

Критика 
До этого Илья Фрэз практически не обращался к жанру драмы (за исключением картины «Рыжик»), и фильм согласно оценке М. Павловой оказался не совсем удачным «из-за некоторой прямолинейности и неточности образно-стилистического решения». Среди недостатков картины Павлова отметила несоответствия из-за адаптации сюжета к современным реалиям (в книге Атарова показана жизнь второй половины 1940-х годов), а также игру Д. Замулина и О. Остроумовой.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Московской синематеки

Фильмы о лошадях
Фильмы СССР 1977 года
Детские фильмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Экранизации повестей